La Roca de Guixers és una muntanya de 1.439 metres que es troba al municipi de Guixers, a la comarca del Solsonès.

Per la banda sud té un accés complicat a causa de la cinglera de Cap de Balç. Per la banda nord, en canvi és de molt fàcil accés, ja que s'hi pot pujar en cotxe fins pràcticament el cim des de La Casa Nova de Valls passant per La Corriu.

Referències 

Muntanyes de Guixers
Muntanyes de la Coma i la Pedra
Cingleres del Solsonès